Список самых высоких зданий Южной Кореи — перечень самых высоких зданий страны.

Самое высокое здание в Южной Корее в настоящее время 555 метровый небоскрёб Lotte World Tower. Он был построен 22 декабря 2016 г. Пятое по высоте здание в мире. В Южной Корее в настоящее время есть три здания более 300 м в высоту. В Южной Корее в последние годы наблюдается строительный бум офисных и жилых небоскрёбов. Существуют различные крупные строительные проекты комплекс  в стадии строительства в Пусане, достигнет 412 метров. Проект , достигнет 338 метров, планируется возобновить строительство в 2016 году. Проект , достигнет 510 метров, в настоящее время строительство остановлено. А также , высота которого достигнет 553 метров, планируется завершить в 2021 году.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Южной Кореи с высотой от 180 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

Хронология самых высоких зданий Южной Кореи 
Это список зданий, которые когда-то носили титул самого высокого здания в Южной Корее.

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 150 метров.

Предложенные и утверждённые к строительству

См. также 
 Список самых высоких зданий Сеула
 Список самых высоких зданий Азии

Примечания

Ссылки